Ольхо́вский сельсове́т (сельский совет)

Белоруссия

Брестская область 
 Ольховский сельсовет Ляховичского района

Российская Федерация

Башкортостан 
 Ольховский сельсовет Уфимского района

Брянская область 
 Ольховский сельсовет Клинцовского района (упразднён в 2012 году с преобразованием сельсоветов в сельские административные округа)

Волгоградская область 
 Ольховский сельсовет Хомутовского района

Курганская область 
 Ольховский сельсовет Шадринского района (упразднён в 2021 году)

Курская область 
 Ольховский сельсовет Хомутовского района

Липецкая область 
 Ольховский сельсовет Лебедянского района

Рязанская область 
 Ольховский сельсовет Шацкого района (упразднён в конце 1990-х с преобразованием сельсоветов в сельские округа)

Сахалинская область 
 Ольховский сельсовет Углегорского района (упразднён в конце 1990-х с преобразованием большинства сельсоветов в сельские округа)

Тамбовская область 
 Ольховский сельсовет Сосновского района

Тверская область 
 Ольховский сельсовет Селижаровского района (упразднён в конце 1990-х с преобразованием сельсоветов в сельские округа)

В упразднённом регионе

Пермская область 
 Ольховский сельсовет города областного значения Чайковского (упразднён в 2004 году)

Украина 

Вільхівська сільська рада

Упразднены в 2020 году после 17 июля.

Волынская область 

 Ольховский сельский совет Гороховского района

Закарпатская область 

 Ольховский сельский совет Иршавского района

Ивано-Франковская область 

 Ольховский сельский совет Рожнятовского района

Кировоградская область 

 Ольховский сельский совет Ульяновского  (Благовещенского) района

Луганская область 

 Ольховский сельский совет Станично-Луганского района

Харьковская область 

 Ольховский сельский совет Харьковского района

Черкасская область 

 Ольховский сельский совет Золотоношского района